literatura
 intermedium,

 teatr
 interludium – (w teatrze średniowiecznym) krótka, komiczna wstawka sceniczna odgrywana w przerwach pomiędzy częściami misterium,

 muzyka
 interludium – wstawka instrumentalna, szczególnie w muzyce organowej, krótki utwór między wersetami psalmu,

 film
 Interludium – amerykański film z 1957 roku w reżyserii Douglasa Sirka,

 balet
 interludium (także znane jako intermedium) (ang. Dinner Ballet) – spektakl urządzany podczas uroczystej biesiady na królewskim bądź książęcym dworze, związany z jakąś wyjątkową okazją.

Zobacz też 
 taniec dworski